Угзеньга:
 Угзеньга (деревня) — деревня в Архангельской области
 Угзеньга (озеро) — озеро в Архангельской области
 Угзеньга (река) — река в Архангельской области